Воуверман   — нідерландське прізвище.

Відомі носії 

У місті Гарлем (Нідерланди) в 17 столітті працювали три брати-художники Воуверман.

 Паулюс Юстен Воуверман, нідерландський художник, батько трьох синів — художників, Філіпса, Пітера та Яна.
 Філіпс Воуверман (1619—1668)
 Пітер Воуверман (1623—1682)
 Ян Воуверман (1629—1666)

Примітки